Абдулмалик Алиев — узбекистанский борец греко-римского стиля. Призёр чемпионатов Азии.

Спортивная карьера 
В 2005 году занял 4 место на чемпионате Азии среди юниоров. В 2006 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии в Алма-Ате. В том же году во второй раз стал бронзовым призёром юниорского чемпионата Азии. В 2008 году в южнокорейском Чеджу вновь стал бронзовым призёром чемпионата Азии.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Азии среди юниоров 2005 — 4;
 Чемпионат Азии по борьбе 2006 — ;
 Чемпионат Азии среди юниоров 2006 — ;
 Чемпионат Азии по борьбе 2007 — 8;
 Чемпионат Азии по борьбе 2008 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Узбекистана